El topónimo Haughton puede hacer referencia a:

 Haughton, un pueblo en el estado de Luisiana (Estados Unidos);
 Haughton, una parroquia civil y un pueblo en el condado de Staffordshire (Inglaterra).

Es, además, el apellido de:
 William Haughton (¿?-1605), un dramaturgo inglés;
 Colin Haughton (1972), un jugador de bádminton inglés.